Als Schlacht bei den Thermopylen werden in der Geschichtsschreibung die folgen Schlachten bezeichnet:

Schlacht bei den Thermopylen (Perserkriege), eine Schlacht im 2. Perserkrieg
Schlacht bei den Thermopylen (Römer), eine Schlacht im Römisch-Syrischen Krieg
Schlacht bei den Thermopylen (1941), eine Schlacht im Rahmen des Balkanfeldzuges